Goofy, no universo do skate, surf, snowboard, sandboard, bem como na maioria de outros esportes praticados com uma prancha, é a base em que se anda com o pé direito na frente. São chamados de goofy-footers os atletas que se postam com o pé direito à frente da prancha.

Uma controversa versão para a origem do termo é a de que ele foi derivado do personagem de Walt Disney, Goofy (o Pateta, em português). No desenho animado Hawaiian Holiday (1937), Goofy tenta surfar por três vezes, sem sucesso nas duas primeiras.

Na terceira, quando finalmente consegue, ele usa o pé direito na frente. Esta e outras versões podem ser encontradas no website English Language & Usage, neste link: http://english.stackexchange.com/questions/64470/where-did-the-term-goofy-referring-to-boarding-stance-come-from.

A mesma opinião sobre o personagem de Walt Disney ter dado origem ao termo Goofy é compartilhada pelo portal SurferToday.com, como se pode ver no link https://www.surfertoday.com/surfing/7527-the-best-goofy-footers-of-all-time. No mesmo link encontra-se também uma lista com alguns dos célebres goofy-footers do surf.

Famosos goofy 
Abaixo a listagem de alguns skatistas famosos que utilizam esta forma de andar sobre o skate:
 Bam Margera
 Chris Haslam
Daewon Song
 Luan Fabio
 Dustin Dollin
 Eric koston
 Richard Coradino
 Nyjah Huston
 Andrey Strassburg
 Paul Rodriguez
 Rodrigo TX
 Stevie Williams
 Corey Duffel
 Rob Dyrdek
 David Gonzalez
 Mateus Castanho
 Steven Fernandez
 Ismael Zanolla
 Jereme Rogers
 Tony Hawk
 Shane O'neil
 Wiz Khalifa

Abaixo a listagem de alguns surfistas famosos que utilizam esta forma de andar sobre as ondas (fonte: https://www.surfertoday.com/surfing/7527-the-best-goofy-footers-of-all-time):

 Adrian Buchan
 Barton Lynch
 Bobby Martinez
 Christian Fletcher
 CJ Hobgood
 Clay Marzo
 Damien Hardman
 Damien Hobgood
 Derek Ho
 Gabriel Medina
 Gary Green
 Gerry Lopez
 Glen Winton
 Jim Blears
 Joel Tudor
 Kalani Robb
 Luke Egan
 Mark Occhilupo
 Nathan Fletcher
 Rob Machado
 Robert August
 Rolf Aurness
 Tim Curran
 Tom Carroll

 
Skate
Surfe
Terminologia esportiva
Palavras, frases e expressões em inglês